El término Batalla de Salamina puede referirse a tres combates navales:

 Batalla de Salamina, un combate naval librado en aguas del golfo Sarónico, junto a la Isla de Salamina, entre las flotas de polis griegas y del Imperio persa en septiembre de 480 a. C., en el apogeo de la segunda guerra médica.
 Batalla de Salamina de Chipre (450 a. C.) un combate simultáneo en mar y tierra junto a Salamina de Chipre entre las fuerzas de la Liga de Delos y las del Imperio aqueménida, al término de las guerras médicas.
 Batalla de Salamina de Chipre (306 a. C.), un combate naval junto a Salamina de Chipre entre las flotas antigónida y ptolemaica al mando de Demetrio Poliorcetes y Menelao, hermano de Ptolomeo I de Egipto, en el transcurso de la cuarta guerra de los Diádocos.